Zanotto es un apellido de origen italiano que puede hacer referencia a:

Personas 
 Juan Zanotto (1935-2005), historietista argentino de origen italiano.
 Kendra Zanotto (1981-), nadadora estadounidense de natación sincronizada.